Armenisk kan syfta på:

Armenien – ett land i Kaukasus 1990/1991–
Armenier – ett folkslag i Kaukasus
Armeniska – ett indoeuropeiskt språk